No Limit steht für:

 No Limit (Lied), Lied des niederländischen Eurodance-Duos 2 Unlimited
 No Limit (Fargo-Album), Studioalbum der deutschen Rockband Fargo
 No Limit Top Dogg, Studioalbum des US-amerikanischen Rappers Snoop Dogg
 No Limit, Setzstruktur beim Poker, siehe Liste von Pokerbegriffen #No Limit
 No Limit, Disziplin beim Freitauchen, siehe Apnoetauchen #Tieftauchdisziplinen mit variablem Gewicht
 No Limit Records, US-amerikanisches Plattenlabel

Siehe auch:
 No Limits